Фоминская  — деревня в Коношском районе Архангельской области в 21 км севернее Коноши. Входит в состав сельского поселения МО «Вохтомское» с центром в посёлке Фоминский. У села проходит Северная железная дорога с одноименной станцией Фоминская.

География 
Через село протекает река Вохтомица (приток Волошки). У деревни существует множество родников. Некоторые ключи местные жители облагородили и сформировали традицию с посещением их новобрачными.

История 
Основное население в XX веке занималось хлебопашеством, льноводством, маслоделием. На станции Фоминская работал лесопильный завод. Жителей деревни Фоминская называли «Завондышска штиница».

Население 
Численность населения деревни, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляла 25 человек.

Примечания 

Населённые пункты Коношского района